Ammi procerum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Thomas. Lowe. Ammi procerum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
procerum